

Patronyme 

 Jacques Demy (1931-1990), réalisateur français ;
 Mathieu Demy (né en 1972), acteur français, fils de Jacques ;
 Valentine Demy (née en 1963), actrice italienne.

Prénom 
Demy est un prénom.

Pseudonyme 

 Demy (née en 1991), chanteuse grecque.

Homonymie de patronyme